Slovo esence označuje vícero věcí:

 Esence – podstata, jádro věci
 Esence (Adıyaman) – turecká obec v provincii Adıyaman
 Esence (Batman) – turecká obec v provincii Batman
 Esence (Bursa) – turecká obec v provincii Bursa
 Divadlo Esence – pražské amatérské divadlo
 Esence – vonné látky, estery nižších karboxylových kyselin a jednodsytných alkoholů